Hird steht für
 Hird (Organisation), eine paramilitärische Organisation in Norwegen während der deutschen Besetzung

Hird ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Hird (1879–1952), US-amerikanischer Sportschütze
 Laura Hird (* 1966), britische Schriftstellerin
 Myra J. Hird, kanadische Soziologin 
 Thora Hird (1911–2003), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hirth
 Hirt